SNA ou sna pouvant faire référence à :

Code 
SNA ou sna est un code pouvant désigner :
 SNA,  ;
 sna, le shona, selon les normes ISO 639-2 et ISO 639-3 des codes de langue.

Sigle 
SNA est un sigle pouvant signifier :
 SandyBridge's New Acceleration, un procédé d'accélération pour X.Org développé par Intel dans la lignée d'EXA ;
 , l'ENA italien ;
 Seine Normandie Agglomération, une communauté d'agglomération française ;
 Service de la Navigation Aérienne ;
 Signal national d’alerte, le signal d'alerte aux populations utilisé en France ;
 Sky News Australia ;
 SNA Europe, une entreprise européenne d'outillage ;
 Société nationale de l'Acadie ;
 Somali National Alliance (Alliance nationale somalienne), parti politique somalien ;
 Sous-marin nucléaire d'attaque ;
 Sotsial-Natsionalʹna Asambleya (Assemblée sociale-nationale), parti d’extrême-droite ukrainien ;
 studio numérique ambulant ;
 Syndicat National des Antiquaires (France) ;
 Syndicat National d'Apiculture ;
 Syndrome néphritique ;
 Système de navigation et d'armement ;
 Système nerveux autonome ;
 Systems network architecture, protocole réseau d'IBM.

Notes et références